Lesly est à la fois un prénom et un patronyme.

Prénom 
 Lesly Fellinga (1985-), footballeur Haïtien
 Lesly Malouda (1983-), footballeur français
 Lesly Saint-Fleur (1989-), un footballeur international bahaméen

Patronyme 
  (1959-), acteur américain

Pseudonyme 
 Lesly ou Lesly Mess, nom de scène de Afida Turner (née en 1976)

Personnage de fiction

Voir aussi 
 
 
 Afida Turner, chanteuse française précédemment connue sous le pseudonyme de Lesly (puis Lesly Mess).

Source de la traduction 

Homonymie de prénom